Fully Loaded (WWF)
Fully Loaded: In Your House
Fully Loaded (1999)
Fully Loaded (2000)